Monte Calvi (Bologna)  – montagna nella Città metropolitana di Bologna
 Monte Calvi (Livorno)  – montagna in provincia di Livorno
 Monte Calvi (Viterbo)  – montagna in provincia di Viterbo